Лорейру () — португальский топоним и фамилия:

Фамилия
 Лорейру, Жозе Жоржи (1791—1860) — португальский политический, государственный и военный деятель, Премьер-министр Португалии.
 Лорейру, Жуан ди (1717—1791) — португальский иезуит, миссионер, палеонтолог, медик и ботаник.
 Лорейро, Кико (род. 1972) — бразильский музыкант, гитарист, наиболее известный как член групп Angra и Megadeth.
 Лорейру, Луиш (род. 1976) — португальский футболист.

Топоним
 Лорейру (Оливейра-де-Аземейш) — район в Португалии.
 Лорейру (Пезу-да-Регуа) — район в Португалии.